sinus, een wiskundige functie
Sin (Arabische letter)
Sin (mythologie), een Akkadische god
SiN (computerspel), een computerspel uit 1998
Pelusium (in het Oude Testament: Sin), een oud-Egyptische stad
Sin (1915), een film uit 1915
Sin (2003), een Amerikaanse film uit 2003
Sin (Tibetaans leider), een legendarisch Tibetaans leider van Sinpo Nagpo Guyul in de periode van de aapmensen

Personen 
Jaime Sin, een Filipijnse rooms-katholieke geestelijke